significa «novena calle» en idioma japonés, puede referirse a:

 Kujō-dori, una de las calles tradicionales que recorre de este a oeste en la antigua capital de Heian-kyō, hoy Kioto;
 Familia Kujō, una familia cortesana kuge y una de las cinco casas regentes go-sekke;
 Lista de miembros destacados de la familia Kujō
 Al Emperador Chūkyō, 85º Emperador de Japón, pero que anterior a 1870 fue considerado como ilegítimo tomando el nombre Kujō Haitei (Emperador Destronado Kujō);
 Estaciones de tren:
 Estación Kujō (Kioto), ubicado en Minami-ku (Kioto);
 Estación Kujō (Osaka), ubicado en Nishi-ku (Osaka);
 Estación Kujō (Nara), ubicado en Yamatokōriyama (Nara).

Jotaro Kujo, Usuario de Stand y Biólogo marino

Apellidos japoneses